Gasiorowski et Gąsiorowski sont des patronymes d'origine polonaise.

Personnalités 

  ou Andre Gasiorowski (1959-), un entrepreneur polonais, militant de la communauté juive ;
 Gérard Gasiorowski (1930-1986), un photographe, peintre et artiste plasticien français ;
  (1935-2012), un poète, critique littéraire et essayiste polonais ;
  (1954-), un politologue américain ;
  (1935-1998), un joueur d'échecs polonais ;
  (1897-1962), un archéologue, historien de l'art, professeur d'université polonais ;

 Wacław Gąsiorowski (1869-1939), un écrivain, journaliste et scénariste polonais ;
  (1884-1959), un activiste communiste polonais ;
 Yoann Gasiorowski (1988-), acteur, musicien et metteur en scène français ;
 Ladislas Gasiorowski (1857-1927), architecte au château de Rambouillet et chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur.

Patronyme polonais